Владимир Петрович Долгору́ков:
 Долгоруков, Владимир Петрович (1773—1817) — генерал-майор.
 Долгоруков, Владимир Петрович (1708—1761) — генерал-поручик (1755); губернатор Ревельский (1753—1758) и Рижский (1758—1761).